Великий Север Аргентины — один из четырёх регионов экономического и социального развития Аргентины. Самый важный город — Сан-Мигель-де-Тукуман.

Состоит из двух административных подразделений:

 , образован из провинций: Тукуман, Сальта, Сантьяго-дель-Эстеро, Жужуй, Катамарка и Ла-Риоха.
 , образован из провинций: Мисьонес, Чако, Корриентес и Формоса.

Примечания

Ссылки 
 RegionNorteGrande.com.ar

Области Аргентины